Albert VI peut désigner :
 Albert VI d'Autriche (1418-1463), prince de la maison de Habsbourg ;
 Albert VI de Bavière (1584-1666), duc de la Maison de Wittelsbach ;
 Albert VI de Mecklembourg-Güstrow (1438-1483), co-duc de Mecklembourg de 1471 à 1474, duc de Mecklembourg-Güstrow de 1474 à 1483 ;
 Albert VI d'Anhalt-Köthen (?-1475), prince d'Empire allemand de la maison d'Ascanie, corégent de la principauté d'Anhalt-Köthen en 1474-1475.